Восточная Лапландия (до 1998 года экономический регион Северо-Восточная Лапландия) является одним из . Он расположен на территории провинции Лапландия и включает пять муниципалитетов, его номер 194 в перечне местных административных единиц согласно европейскому стандарту территориального деления NUTS..

Муниципалитеты 
 Кемиярви
 Пелкосенниеми
 Посио
 Салла
 Савукоски

Демографическое развитие 
В таблице ниже показано демографическое развитие экономического региона, начиная с 1980 года с интервалом в пять лет.

Примечания

Ссылки 
 Союз муниципалитетов Восточной Лапландии  
 Сайт города Кемиярви
 Сайт муниципалитета Пелкосенниеми
 Сайт муниципалитета Посио
 Сайт муниципалитета Салла
 Сайт муниципалитета Савукоски

Лапландия (область)
Административное деление Финляндии